

Pessoas 
 Paul Büchel
 Ronny Büchel

Localidades 

 Büchel (Renânia-Palatinado)
 Büchel (Turíngia)

 West Buechel

Desambiguação